Хосе Силва Санчез има више значења:

 Хосе Силва Санчез (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Силва Санчез (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Силва Санчез (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Силва Санчез (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Силва Санчез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику